Gerstner es un apellido alemán que puede referirse a:

 Jacob Gerstner, botánico y etnólogo alemán; o
 Sascha Gerstner, músico alemán.